AOK har flere betydninger:

 Alt om København
 A-ok, et udtryk om at alt er fint
 A-OK-håndtegn, symboliseret ved at sætte tommel- og pegefinger sammen mens alle andre fingre er udstrakte
 Karpathos Island National Airport, IATA-lufthavnskode
 Armeeoberkommando, navnet på diverse hærkommandoer i den østrig-ungarske og tyske hær, især under verdenskrigene
 AOK Kerkyra, en græsk fodboldklub, kendt som PAE AOK Kerkyra siden 2012
 A.O. Karditsa F.C., en græsk fodboldklub ofte forkortet "AOK"
 Oklahoma Atheists, en gruppe ateister i Oklahoma City
 AOK (album), Mandarynas album, eller dets titelnummer
 "A-OK", en sang af det australske band Violent Soho fra deres album Everything Is A-OK fra 2020
 Age of Empires II: The Age of Kings computerspil
 Age of Empires: The Age of Kings Nintendo DS-spil

Se også 
 Ayokay